Lorain è un nome geografico che può corrispondere a diverse cittadine degli Stati Uniti d'America:

 Lorain nello stato dell'Ohio
 Lorain in Pennsylvania
 Lorain nel Wisconsin